Bolondo bezeichnet:
 Bolondo (Sprache), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo
 Bolondo (Äquatorialguinea), Ort in Litoral, Äquatorialguinea